Rodzina Mendelssohn – rodzina pochodzenia żydowskiego, jej wybitni przedstawiciele to:
 Moses Mendelssohn (1729-1786), filozof żydowski, dziadek Feliksa, pradziadek Arnolda
 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), kompozytor niemiecki, wnuk Mosesa
 Fanny Mendelssohn (1805-1847), kompozytorka i pianistka niemiecka, siostra Feliksa
 Arnold Ludwig Mendelssohn (1855-1933), kompozytor niemiecki, prawnuk Mosesa

Inne 
 Erich Mendelsohn (1887-1953), architekt niemiecki